Гадес:
 Аид (Гадес) — верховный бог царства мёртвых в древнегреческой мифологии.
 Древнеримское название города Кадис (в современной Испании).
 Гадес, Антонио (1936—2004) — испанский актёр и хореограф, мастер танца фламенко.